

Astronomia 
 Sao – satellite naturale di Nettuno.
 Catalogo SAO – catalogo stellare.
 Smithsonian Astrophysical Observatory, osservatorio astronomico a Cambridge (Massachusetts).

Codici 
 SAO – codice aeroportuale IATA generico per qualunque aeroporto di San Paolo del Brasile, Brasile.

Sigle 
 Società Anonima degli Omnibus – società di trasporto italiana.
 Sword Art Online – light novel, manga ed anime giapponese.

Mitologia 
 Sao – una delle Nereidi della mitologia greca.

Altro 
 Sao – civiltà africana sviluppatasi tra il VI secolo e il XV secolo.